Морган Карпентер (; род. 1966, Австралия) — биоэтик, интерсекс-активист и научный сотрудник. В 2013 году Карпентер стал президентом Intersex Human Rights Australia (IHRA) (ранее OII Australia). В настоящее время является со-исполнительным директором IHRA. В 2013 году создал интерсекс-флаг. В 2015 году стал одним из основателей проекта, посвященного Дню интерсекс-людей. Австралийская сеть Gay News Network включила его в число значимых ЛГБТИ-людей.

Биография 
Карпентер выпускник факультета биоэтики в Сиднейского университета, также он имеет образование , Городского университета Дублина и . Во взрослом возрасте Карпентер узнал, что является интерсекс-человеком, что было описано как «неопределенный пол» и хирургический анамнез.

Правозащитная деятельность 
Морган Карпентер был одним из основателей Intersex Human Rights Australia и стал президентом организации в 2013 году. Карпентер выступил от лица IHRA в Сенате во время рассмотрения вопроса по антидискриминационному законодательству, что послужило включению интерсекс-людей в антидискриминационный закон 1 августа 2013 года и расследованию комитетом Сената вопроса о принудительных стерилизациях людей с ограниченными возможностями и интерсекс-людей. Карпентер также является автором критики евгенического отбора по интерсекс-признакам. Карпентер выступает рецензентом веб-сайта DSD Genetics, финансируемого Национальным советом по здравоохранению и медицинским исследованиям, Австралия, и участвует в реформировании международных медицинских классификаций и медицинской практики в Австралии.

В марте 2014 года, вместе с Мауро Кабралом и представителями Intersex UK и Zwischengeschlecht, Карпентер принял участие в «Первом мероприятии Совета по правам человека ООН по интерсекс-вопросам».

Карпентер публиковался в The Guardian, SBS, Австралийская радиовещательная корпорация, и другими СМИ. Он выступает против стигматизации интерсекс-людей, и высказывался в австралийских СМИ по вопросам, касающихся спортсменок, предположительно имеющих интерсекс-черты.

Карпентер также был членом редакционного комитета и подписывал Джокьякартские принципы.

Интерсекс-флаг 
В 2013 году Морган Карпентер разработал интерсекс-флаг.

Библиография

Книги и главы из книг

Статьи в журналах

Примечания 

Интерсекс-люди
Интерсекс-активисты